Hit puede referirse a:

Música 
En inglés, en el ámbito musical, se denomina hit a un sencillo exitoso; en este sentido:
 One-hit wonder (en español: ‘maravilla de un éxito’), artista que generalmente sólo es conocido por un solo sencillo exitoso.
 Hit - la canción, concurso de talentos español, adaptación del programa irlandés The Hit.
 Hit (sencillo), tema musical interpretado por la banda The Sugarcubes.

Deportes 
 Hit (béisbol), batazo que termina con la consecución de, al menos, una base por mérito del bateador.

Televisión 
 Hit, la fiebre del karaoke, versión chilena del programa de concursos estadounidense The singing bee, transmitido por Canal 13.
 100 Greatest One-hit Wonders, programa especial de VH1 que fue trasmitido por primera vez en su versión en inglés en el 2002 como una cuenta regresiva de los intérpretes más memorables, y sus canciones, que fueron one-hit wonders.

Bebidas 
 Hit (bebida), marca de bebida gaseosa de sabores venezolana.
 Hit (gaseosa), marca de bebida gaseosa colombiana, distribuida por Postobon S.A.

Otros usos 
 Hit (Irak), ciudad de Irak.
 Hit (informática), cada una de las peticiones a un servidor por un archivo o página web.